gromada Kamionna (powiat bocheński)
 gromada Kamionna (powiat międzychodzki)
 gromada Kamionna (powiat węgrowski)